Viscomacula är ett släkte av svampar. Viscomacula ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Viscomacula